Løvernes Konge kan henføre til flere artikler:

 Løvernes Konge – amerikansk animationsfilm fra 1994
 Løvernes Konge 2: Simbas stolthed – amerikansk animationsfilm fra 1998
 Løvernes Konge 3: Hakuna Matata – amerikansk animationsfilm fra 2004
 Løvernes Konge (musical) – en musical fra 1997 baseret på Disney-filmen af samme navn fra 1994
 Løvernes Konge (film fra 2019) – en film fra 2019, der er en genindspilning af filmen fra 1994
 Løvernes Garde – en tv-serie fra 2015 baseret på Disney-filmen fra 1994